Ел Сијете има више значења:

 Ел Сијете (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сијете (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сијете, Дон Матијас (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сијете (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Сијете, Ел Серо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијете (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сијете (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сијете (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сијете (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сијете (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сијете (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сијете (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сијете (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сијете (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сијете (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сијете (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сијете (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сијете (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сијете (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику